100 m stylem grzbietowym mężczyzn – jedna z konkurencji pływackich, które odbyły się podczas XXIX Igrzysk Olimpijskich. Eliminacje miały miejsce 10 sierpnia, półfinał 11 sierpnia a finał konkurencji 12 sierpnia. Wszystkie etapy konkurencji przeprowadzone zostały na Pływalni Olimpijskiej w Pekinie.

Tytuł mistrza olimpijskiego z 2004 roku obronił Amerykanin Aaron Peirsol, który w finale ustanowił nowy rekord świata (52,54). Srebrny medal zdobył także reprezentant Stanów Zjednoczonych Matt Grevers, uzyskując czas 53,11. Trzecie miejsce z czasem 53,18 zajęli ex aequo Rosjanin Arkadij Wiatczanin i Australijczyk Hayden Stoeckel.

Wcześniej, w eliminacjach, Grevers ustanowił nowy rekord olimpijski (53,41), który podczas półfinałów został poprawiony dwukrotnie. Najpierw przez Wiatczanina, który w pierwszym półfinale uzyskał czas 53,04, a następnie przez Haydena Stoeckela w drugim z wyścigów półfinałowych (52,97).

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie chińskim (UTC+08:00) oraz polskim (CEST).

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Wyniki

Eliminacje

Półfinały

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał

Przypisy 

100 m stylem grzbietowym mężczyzn